Состоянием на 10 марта 2023 года компания OneWeb в ходе 13 запусков ракеты-носителя Союз-2, 1 запуска ракеты-носителя LVM-3 и 3 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 584 спутника системы OneWeb.

 425 спутников находятся на рабочих орбитах.
 25 спутников находится в резерве, недалеко от рабочей орбиты.
 76 спутников находятся на парковочных орбитах.
 53 спутника находятся в процессе подъёма или снижения орбиты, смены орбитальной плоскости или перемещения на новую позицию.
 3 спутника не маневрируют продолжительное время и медленно снижаются под действием остаточного атмосферного сопротивления.
 2 спутника сведены с орбиты.

Список спутников 

'''40 спутников, запущенных 10 марта 2023 года, будут добавлены в таблицу после появления их в спутниковых каталогах.

По запускам

См. также 
 Список спутников Starlink

Примечания 

Спутниковый Интернет
Списки космических аппаратов